Die Citi Open 2015 waren ein Damentennisturnier der WTA Tour 2015 in Washington D.C. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 3. bis zum 9. August 2015 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Swetlana Kusnezowa und im Doppel die Paarung Shūko Aoyama / Gabriela Dabrowski.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open fand am 1. und 2. August 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld der Einzelkonkurrenz.

Folgende Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Washington, D.C.